Пётр Иванович Бутурлин:
* Бутурлин, Пётр Иванович (1677—1747) — российский военный и государственный деятель, сибирский губернатор (1736—1741).
 Бутурлин, Пётр Иванович (?—1723) — тайный советник, «князь-папа» «Всешутейшего, всепьянейшего и сумасброднейшего собора».